Ежи Покоёвчик (; 21 февраля 1949, Валим — 10 мая 2020) — польский шахматист, международный мастер (1978).

Серебряный призёр чемпионата Польши 1976 г. Бронзовый призёр чемпионата Польши 1981 г. Двукратный серебряный призёр чемпионатов Польши среди юниоров (1968 и 1969 гг.).

В составе сборной Польши участник двух шахматных олимпиад (1974 и 1980 гг.) и ряда международных матчей.

В 1969 г. представлял Польшу на юниорском чемпионате Европы.

Победитель международных турниров в Жешуве (1977 г.) и Суботице (1981 г.). Призёр мемориала Рубинштейна 1980 г., турниров в Слупске и Праге (оба в 1978 г.).

Участник традиционных международных турниров Кубок Северного моря, Politiken Cup и Rilton Cup.

В 1989 г. отошёл от активной практики.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Ежи Покоёвчика  на сайте 365chess.com
 Личная карточка Ежи Покоёвчика  на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Польши